Can Torrents (Castellar del Vallès), masia a Castellar del Vallès
 Can Torrents (Cunit), disseminat a Cunit
 Can Torrents (Gavà), masia de Gavà
 Can Torrents (Palau-solità i Plegamans), masia a Palau-solità
 Can Torrents (Parets del Vallès), casa a Parets del Vallès
 Can Torrents (Sant Boi de Llobregat), casa a Sant Boi de Llobregat
 Can Torrents (Sant Feliu de Codines), casa a Sant Feliu de Codines
 Can Torrents (Sant Quirze Safaja), masia a Sant Quirze Safaja
 Can Torrents (Santa Pau), casa a Santa Pau
 Can Torrents (Viladecans), masia a Viladecans
 Can Torrents de Ferran, masia d'Olèrdola
 Can Torrents de les Oliveres, casa de Gelida
 Can Torrents del Vi, casa de Folgueroles